El Puente de Sagasta puede referirse a dos puentes en la localidad de Logroño (La Rioja, España):

Denominación que recibe tradicionalmente el Puente de Hierro.
El más reciente Cuarto Puente, dedicado al político español en el año del centenario de su muerte.

Referencias